Лейла Ло́пеш (; род. 26 февраля 1986 года в Бенгеле) — ангольская модель, победительница конкурса Мисс Вселенная 2011.

Юность 
Её родители эмигрировали из Кабо-Верде в Бенгелу (Ангола). Лопеш изучала бизнес-менеджмент в бизнес-школе в Ипсвиче (Великобритания), где она получила титул Miss Angola UK 8 октября 2010 и представляла ангольскую коммуну на конкурсе Мисс Ангола.

Участие в конкурсах

Мисс Ангола 
Лопеш, рост которой 180 см, победила на конкурсе Мисс Ангола. Она стала лучшей из 22 участниц конкурса. Конкурс Мисс Ангола прошёл в Луанде 18 декабря 2010 года, где она получила премию Photogenic Award и право представлять Анголу на конкурсе Мисс Вселенная 2011.

Мисс Вселенная 2011 
Лейла Лопеш выиграла конкурс, который прошел в Сан-Паулу (Бразилия) 12 сентября 2011 года.

После конкурса 
Лейле Лопеш приходилось защищать свой титул — все три своих титула, — от обвинений в подделке документов, которые позволили ей принять участие в самом первой конкурсе «Мисс Ангола в Великобритании 2010». Лейла заявила ещё в сентябре 2015 года, что все эти обвинения — ложь и клевета, и что она жила в Великобритании к тому времени уже четыре года, два из которых училась в университете.

Личная жизнь 
С февраля 2013 года помолвлена с бывшим футболистом Оси Уменйиором, 29 мая 2015 года состоялась свадьба пары в Луанде, Ангола.

Примечания

Ссылки 

 Official Miss Angola website 
 интервью на www.platinaline.com 
 Лейла Лопеш — Фотогалерея

Участницы конкурса «Мисс Вселенная — 2011»
Мисс Ангола